Prisão espiritual, é acreditado pela a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ser tanto um lugar, quanto um estado da alma, entre a morte e a ressurreição, para as pessoas que ainda não receberam o conhecimento do evangelho de Jesus Cristo, ou aqueles que foram ensinados, mas rejeitaram-na. É um estado temporário no mundo espiritual, e é por vezes, referido nas escrituras como o inferno. O sofrimento, associado com a prisão espiritual, refere-se a angústia da alma, por causa do conhecimento dos próprios pecados, e do estado impuro.